Lista 377 gmin w departamencie Górny Ren we Francji.

 (CAC) Communauté d'agglomération of Colmar, created in 2004.
 (CAM) Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace, created in 2001.

Gminy we Francji